L'Association of Masters of Business Administration (AMBA), créée en 1967 au Royaume-Uni, a accrédité les programmes MBA, DBA et MBM de 277 écoles supérieures de commerce dans 57 pays et territoires. Certaines des institutions accréditées proposent des programmes dans 33 autres pays, ce qui porte la présence mondiale de l'AMBA à 85 pays. La liste des 55 pays/territoires ci-dessous indique uniquement les pays d'origine des 261 écoles de commerce accréditées.

Afrique du Sud 

 Gordon Institute of Business Science, University of Pretoria
 Nelson Mandela Metropolitan University Business School
 School of Business and Governance, North-West University
 Rhodes Business School, Rhodes University
 University of Cape Town Graduate School of Business
 University of Stellenbosch Business School
 Wits Business School, University of the Witwatersrand
 Milpark Business School

Allemagne 

 Frankfurt School of Finance & Management
 Berlin Professional School, Berlin School of Economics and Law
 ESMT European School of Management and Technology
 GISMA Business School
 Mannheim Business School
 TUM School of Management

Argentine 

 IAE Universidad Austral
 Pontifical Catholic University of Argentina
 Torcuato di Tella University
 University of CEMA
 University of San Andrés

Australie 

 Macquarie Business School, Macquarie University
 QUT Business School, Queensland University of Technology
 Monash University Faculty of Business and Economics
 University of Sydney Business School

Autriche 

 WU Executive Academy

Belgique 

 Antwerp Management School
 Solvay Brussels School of Economics and Management
 Vlerick Leuven Gent Management School

 Fundação Dom Cabral
 Getulio Vargas Foundation (FGV)
 Insper - Institute of Education and Research, São Paulo
 Institute of Management Foundation, University of São Paulo (FIA)

Canada 
 HEC Montréal
 Schulich School of Business
 Telfer School of Management

Chili 

 Adolfo Ibáñez University
 Universidad de Chile
 Universidad del Desarrollo
 UDP - Universidad Diego Portales
 Universidad Tecnica Federico Santa Maria
 University of the Andes, Chile (ESE - Escuela de Negocios)

Chine 

 Antai College of Economics and Management, Shanghai Jiao Tong University
 Beijing Institute of Technology
 Beijing Jiaotong University
 Central South University Business School
 Central University of Finance and Economics
 Chongqing University
 Donlinks School of Economics and Management, University of Science and Technology Beijing
 East China University of Science and Technology, School of Business (ECUST)
 Guangdong University of Foreign Studies, School of Business
 Harbin Institute of Technology, School of Management (HIT)
 Hohai University Business School
 Huazhong University of Science and Technology, School of Management (HUST)
 Hunan University Business School
 Jinan University
 Lanzhou University School of Management
 Lingnan (University) College
 Nankai University
 Peking University HSBC Business School
 School of Economics and Management (SEM), Dalian University of Technology (DUT)
 Shanghai University
 Shanghai University of Finance and Economics, College of Business (SUFE)
 South China University of Technology, School of Business Administration (SCUT)
 Southwest Jiaotong University, School of Economics and Management
 Sun Yat-Sen University Business School
 Tianjin University
 Tianjin University of Finance and Economics Business School
 Tongji University, School of Economics and Management
 University of Chinese Academy of Sciences, School of Management
 University of Electronic Science and Technology of China School of Management and Economics (UESTC)
 UIBE Business School, University of International Business and Economics
 University of Science and Technology of China School of Management
 Wuhan University, School of Economics and Management
 Xiamen University
 Zhejiang University of Technology College of Economics and Management
 Zhejiang University, School of Management
 Zhongnan University of Economics and Law
 International Business School, Suzhou Xi’an Jiaotong Liverpool University
 Faculty of Business, University of Macau
 Glorious Sun School of Business and Management, Donghua University
 MBA School, Zhejiang Gongshang University
 Chinese University of Mining and Technology (CUMT)
 School of Business, Jiangnan University
 School of Business and Management, Shanghai International Studies University

Colombie 

 EAFIT University
 INALDE Business School, Universidad de la Sabana
 Universidad del Norte, Colombia
 School of Business & Economic Studies, Universidad Icesi
 Universidad de los Andes
 Universidad Externado de Colombia

Costa Rica 

 INCAE Business School

Croatie 

 Cotrugli Business School

Danemark 

 AVT Business School
 Copenhagen Business School
 School of Business and Social Sciences, Aarhus University
 Technical University of Denmark

Espagne 

 Barcelona School of Management, Pompeu Fabra University (UPF BSM)
 Deusto Business School, University of Deusto
 EADA - Escuela de Alta Direccion y Administracion
 ESADE Business School
 IE Business School
 Universidad Carlos III de Madrid
 ESIC Business & Marketing School

États-Unis 

 Hult International Business School
 Olin Business School, Washington University in St Louis

Equateur 

 ESPAE Graduate School of Management, ESPOL Escuela Superior Politecnica del Litoral
 IDE Business School, Universidad de los Hemisferios
 USFQ Business School, Universidad San Francisco de Quito

Égypte 

 AUC - The American University in Cairo

Fiji 

 University of the South Pacific, Graduate School of Business

Finlande 

 Aalto University School of Business
 Hanken School of Economics
 Jyväskylä University School of Business and Economics

France 

 Audencia Business School
 EM Strasbourg Business School
 EM Normandie 
 École des Ponts Business School de École nationale des ponts et chaussées
 EDHEC Business School
 EMLYON Business School
 ESC Clermont Business School
 Rennes School of Business
 Ecole de Management Léonard De Vinci du Pôle universitaire Léonard-de-Vinci
 ESSCA School of Management
 ESSEC Business School
 Excelia Business School
 Grenoble École de management
 HEC Paris
 IESEG School of Management
 ICN Business School
 INSEAD
 Institut Mines-Télécom Business School
 Kedge Business School
 INSEEC Business School
 Conservatoire national des arts et métiers - International Institute of Management
 Institut supérieur du commerce de Paris
 Montpellier Business School
 NEOMA Business School
 Paris School of Business
 TBS Education

Grèce 

 ALBA Graduate Business School
 Athens University of Economics and Business (AUEB)
 CITY College, International Faculty of the University of Sheffield

Hong Kong 

 Chinese University of Hong Kong (CUHK)
 Hong Kong Baptist University, School of Business

Hongrie 

 Central European University
 Corvinus University of Budapest

Islande 

 Reykjavik University School of Business

Inde 

 Indian School of Business
 Great Lakes Institute of Management, Chennai / Gurgaon
 IMI New Delhi
 IMI Bhubaneswar
 Indian Institute of Management Calcutta
 Indian Institute of Management Indore
 Indian Institute of Management Kozhikode
 Indian Institute of Management Lucknow
 MDI Management Development Institute
 NMIMS School of Business Management, Hyderabad / Bangalore
 SP Jain Institute of Management & Research
 XLRI Xavier School of Management
 T. A. Pai Management Institute

Indonésie 

 Faculty of Economics and Business, University of Indonesia

Irlande 

 Cork University Business School, University College Cork
 DCU Business School, Dublin City University
 DIT College of Business Graduate Business School
 J.E. Cairnes School of Business & Economics, NUI Galway
 Kemmy Business School, University of Limerick
 Queen’s Management School, Queen’s University Belfast
 Trinity College Dublin School of Business
 UCD Michael Smurfit Graduate Business School, University College Dublin

Italie 

 MIB - School of Management
 Luiss Business School
 SDA Bocconi School of Management
 MIP Politecnico di Milano

Jamaïque 

 Mona School of Business, The University of the West Indies, Kingston

Japon 

 NUCB Business School, Nagoya University of Commerce & Business
 Ritsumeikan Asia Pacific University

Kazakhstan 

 Almaty Management University

Liban 

 ESA Lebanon

Luxembourg 

 Business Science Institute Luxembourg

Malaisie 

 University of Malaya
 Universiti Utara Malaysia

Mexique 

 EGADE Business School
 IPADE Business School, Universidad Panamericana
 ITAM Instituto Tecnológico Autónomo de México
 Universidad Anahuac, Facultad de Economía y Negocios
 Universidad de Monterrey, Facultad de Economía y Negocios

Monaco 

 International University of Monaco

Maroc 

 École Hassania des travaux publics
 ISCAE

Pays-Bas 

 University of Amsterdam Faculty of Economics and Business
 Maastricht School of Management
 Maastricht University School of Business and Economics
 Nyenrode Business Universiteit
 Rotterdam School of Management
 TIAS School for Business and Society

Nouvelle-Zélande 

 Massey University
 The University of Waikato Management School
 University of Auckland Business School
 University of Canterbury
 Victoria University of Wellington

Nigéria 

 Lagos Business School

Norvège 

 BI Norwegian Business School
 NHH Norwegian School of Economics

Pérou 

 CENTRUM Catolica
 ESAN Graduate School of Business
 Universidad del Pacifico
 Universidad de Piura - PAD Escuela de Direccion

Pologne 

 Faculty of Economic Sciences and Management, Nicolaus Copernicus University
 Faculty of Management, University of Warsaw
 Gdańsk University of Technology
 Kozminski University
 Poznan University of Economics
 SGH Warsaw School of Economics
 University of Warsaw Faculty of Management

Portugal 

 AESE Business School
 Católica Lisbon School of Business & Economics
 Católica Porto Business School
 INDEG-ISCTE Executive Education, Instituto Universitário de Lisboa
 ISEG Lisbon School of Economics and Management, Universidade de Lisboa
 Nova School of Business and Economics
 Porto Business School

Royaume-Uni 

 Brunel Business School, Brunel University London
 Cardiff Business School, Cardiff University
 Henley Business School, University of Reading
 Kent Business School
 Kingston Business School, Kingston University London
 Southampton Business School, University of Southampton
 Surrey Business School, University of Surrey
 The Open University Business School
 University of Bath School of Management
 University of Exeter Business School
 Warwick Business School, University of Warwick
 Aston Business School, Aston University
 Birmingham Business School, University of Birmingham
 The Business School, City, University of London
 Cranfield School of Management
 Imperial College Business School
 London Business School
 Norwich Business School, University of East Anglia
 Nottingham University Business School
 Oxford Brookes University Business School
 Aberdeen Business School, Robert Gordon University
 Adam Smith Business School, University of Glasgow
 Alliance Manchester Business School, University of Manchester
 Durham University Business School
 Hull University Business School
 Lancaster University Management School
 Leeds University Business School
 Loughborough University School of Business and Economics
 Manchester Metropolitan University Business School
 Newcastle University Business School
 Sheffield University Management School
 University of Bradford School of Management
 University of Edinburgh Business School
 University of Leicester School of Management
 Strathclyde Business School, University of Strathclyde
 Essex Business School, University of Essex
 University of Liverpool Management School, University of Liverpool
 University of Sussex Business School
 UCL School of Management (London)

Russie 

 Faculty of International MBA Programs, Institute for Social Sciences, RANEPA
 GSCM Graduate School of Corporate Management
 Higher Business School, State University of Management
 Institute of Business Studies, RANEPA
 Institute of Industry Management, RANEPA
 Institute of Public Administration and Civil Service (IPACS), RANEPA
 International Institute of Management LINK
 International Management Institute of St. Petersburg (IMISP)
 Kazan Federal University MBA Higher School
 Moscow State Institute of International Relations (MGIMO)
 MIRBIS Moscow International Higher Business School
 Plekhanov Business School Integral, Plekhanov Russian University of Economics
 Saint Petersburg State University Graduate School of Management
 Synergy Business School, Synergy University

Singapour 

 Singapore Management University (SMU)

Slovénie 

 IEDC Bled School of Management
 University of Ljubljana, Faculty of Economics

Suède 

 School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg
 School of Economics and Management, Lund University
 Stockholm Business School, Stockholm University

Suisse 

 EPFL - École Polytechnique Fédérale de Lausanne
 Geneva School of Economics and Management, Université de Genève
 HEC Lausanne, University of Lausanne
 IMD Business School
 University of St. Gallen

Tchéquie 

 Faculty of Business Administration (FBA), Prague University of Economics and Business (VSE)

Thaïlande 

 Thammasat Business School, Thammasat University

Trinité-et-Tobago 

 Arthur Lok Jack Graduate School of Business, The University of the West Indies

Tunisie 

 Mediterranean School of Business

Turquie 

 Graduate School of Business, Koç University

Ukraine 

 IIB - International Institute of Business
 International Management Institute (MIM-Kyiv)

Uruguay 

 Facultad de Administracion y Ciencias Sociales (FACS)
 Instituto de Estudios Empresariales de Montevideo (IEEM)

Venezuela 

 Instituto de Estudios Superiores de Administración

Voir aussi 

 Association of MBAs
 Triple accreditation

Références 

Liste d'établissements scolaires